Zugart ist:
 ein umgangssprachliches Synonym für Zuggattung
 ein Fachbegriff des Zugsicherungssystems Punktförmige Zugbeeinflussung